Save the Children (organisatie), een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
Save the Children (lied), een lied van Marvin Gaye, afkomstig van het album What's Going On (1971)
Save the Children (film), een filmregistratie van het benefietconcert uit 1972 waar Mavin Gaye de hoofdact was